Spedizione di Borjes – episodio del Brigantaggio postunitario
 Operazione Baytown – operazione della Campagna d'Italia (1943-1945)